Bolleyer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bolleyer (1923–1991), deutscher Fußballspieler
 Nicole Bolleyer (* 1978), deutsche Politikwissenschaftlerin